Перший дивізіон Бельгії 2003—2004— 102-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном став Андерлехт.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 

 

Примітки: 
1. Клуб Беверен взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубку Бельгії 2003—2004.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Бельгії на soccerway.com
 Чемпіонат Бельгії на rsssf.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2003 у бельгійському спорті
2004 у бельгійському спорті